Domokos József (1890–1978) jogász, legfőbb ügyész, a Legfelsőbb Bíróság elnöke, politikus, újságíró, lapszerkesztő
 Domokos József (1944) közgazdász, író, költő
 Domokos József (1949–2011) katonatiszt
 Domokos József (1952) romániai magyar építészmérnök